Ла Кемада има више значења:

 Ла Кемада (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кемада (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кемада (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кемада (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кемада (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кемада (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кемада (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кемада (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кемада (Кањитас де Фелипе Пескадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кемада, Франсиско И. Мадеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кемада, Асијенда ла Кемада (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику